In Russia assumono la locuzione Lokomotiv le società sportive sponsorizzate dalle Ferrovie russe.
Le società pallavolistiche il cui nome inizia per Volejbol'nyj Klub Lokomotiv sono:
 ex Volejbol'nyj klub Lokomotiv-Belogor'e
 Volejbol'nyj klub Lokomotiv Novosibirsk